Tudose este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:
 Tudose Roman (1887, Chiperceni, Orhei, Basarabia  1921, Step-Soci, Orhei), poet și publicist român basarabean
 Radu Z. Tudose (1928, Grănicești, Suceava, Bucovina  2008, ?), inginer chimist român
 Sergiu Tudose (1936, Mărculești, județul Soroca, Basarabia  2018, Iași), actor român
 Nicolae-Florin Tudose (n. 1951, ?), deputat român (ales în județul Brașov, Transilvania)
 Mihai Tudose (n. 1967, Brăila, Muntenia de est), politician român
 Alexandru Tudose (n. 1987, Galați, Moldova), jucător român de fotbal

Nume de familie românești